Döblitz ist der Name folgender Orte:

 Döblitz (Triptis), Ortsteil der Stadt Triptis im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Döblitz (Wettin-Löbejün), Ortsteil der Stadt Wettin-Löbejün im Saalekreis, Sachsen-Anhalt